Héliosz, napisten a görög mitológiában
 Héliosz, keresztnév